Název Záluží nese více obcí:

 Záluží (okres Beroun) – obec v okrese Beroun
 Záluží (okres Litoměřice) – obec v okrese Litoměřice

nebo také části obcí:
 Záluží (Kotovice) – část obce Kotovice v okrese Plzeň-jih
 Záluží (Spálené Poříčí) – část obce Spálené Poříčí v okrese Plzeň-jih
 Záluží (Třemošná) – část města Třemošná v okrese Plzeň-sever
 Záluží (Bílsko) – část obce Bílsko v okrese Strakonice
 Záluží (Chyšky) – část obce Chyšky v okrese Písek
 Záluží (Kovářov) – část obce Kovářov v okrese Písek
 Záluží (Čelákovice) – část města Čelákovice v okrese Praha-východ
 Záluží (Dolní Třebonín) – část obce Dolní Třebonín v okrese Český Krumlov
 Záluží (Přídolí) – část obce Přídolí v okrese Český Krumlov
 Záluží (Litvínov) – část města Litvínov v okrese Most
 Záluží (Slavče) – část obce Slavče v okrese České Budějovice
 Záluží (Sušice) – část města Sušice v okrese Klatovy
 Záluží (Tábor) – část města Tábor v okrese Tábor
 Záluží (Vlastiboř) – část obce Vlastiboř v okrese Tábor
 Záluží u Budislavě – část obce Budislav v okrese Tábor

historické názvy obcí:
 do roku 1949 název obce Trocnov v okrese České Budějovice

Ostatní 
 Záluží se vyskytuje v písni Karla Kryla o nespolupráci s komunistickým režimem Martina
 Zalužje – mnoho sídel ve východní Evropě

Související články 
 Zálužice
 Podluží

Externí odkazy